Nielsen è un cognome patronimico danese, che letteralmente significa figlio di Niels.

Persone

Altro 
9744 Nielsen – asteroide della fascia principale
Forma di Nielsen – forma di rappresentazione delle equazioni di Lagrange
Kelsi Nielsen – personaggio di High School Musical
Nielsen – azienda statunitense
Area Nielsen – area di suddivisione del territorio ai fini delle ricerche di mercato Nielsen 
Nielsen Media Research – azienda statunitense
Nielsen USTA Pro Tennis Championship – torneo di tennis su cemento
Piper Nielsen – personaggio della serie tv Las Vegas